El Rodeo hace referencia a varios artículos:
Barrio El Rodeo, localidad de la Provincia de Buenos Aires, Argentina;
El Rodeo, localidad de la Provincia de Catamarca, Argentina;
El Rodeo, localidad de la Provincia de Córdoba, Argentina;
El Rodeo, municipio de Guatemala;
El Rodeo, localidad de México;
Laguna El Rodeo, en el estado de Morelos, México;
El Rodeo, estación de metrobús de la Ciudad de México;
Batalla de El Rodeo, acaecida en Venezuela.